Música
Wild Orchid (banda), girl group dos Estados Unidos

Cinema
Wild Orchids, filme mudo com Greta Garbo
Orquídea Selvagem, filme (1990) com Mickey Rourke e Jacqueline Bisset (em inglês: "Wild Orchid")